Хассан I ( — ) — султан Марокко из династии Алауитов, правил в 1873—1894 годах. Он был старшим сыном султана Мухаммеда IV.

Биография 
Мулай Хасан был провозглашен султаном Марокко после смерти своего отца Мухаммеда IV в 1873 году. Его первым действием оказалось подавление бунта в столице Фес. Новый султан обязался продолжать модернизацию и реформирование политики своего дяди.

Мулай Хасан стал одним из самых успешных султанов Марокко. В то время как многие страны Африки попали под контроль европейских государств, он усиливал махзен, проводя военные и административные реформы, направленные на укрепление режима в пределах своей собственной территории.

Особенно хорошо известно путешествие Хассана І, которое он предпринял в 1893 году, отправившись из Феса (выезд 29 июня) в Марракеш, проходя через Тафилальт, песчаные дюны Эрг Чабби, долину Дадес с величественными ущельями Toдра, Уарзазат, Касба Аит Bенхадоу, высокий проход вдоль Tелоует, перевал Tичка (2260 м) в верхних Атласских горах, Гуелимим порт из Западной Сахары. 
Путешествие заняло шесть месяцев и способствовало воссоединению и умиротворению племён нескольких регионов.

В 1881 году он основал Tизнит.

Мулай Хасан I умер 7 июня 1894 года в Марракеше и был похоронен в Рабате.

Награды 
Большой крест ордена Башни и Меча — 1882

Примечания 

Султаны Марокко (Алауиты)